Червоненский сельский совет ()

Гомельская область 
 Червоненский сельсовет — Житковичский район.

Днепропетровская область 
 Червоненский сельский совет — Криворожский район.

Запорожская область 
 Червоненский сельский совет — Гуляйпольский район.

Киевская область 
 Червоненский сельский совет — Фастовский район.

Кировоградская область 
 Червоненский сельский совет — Гайворонский район.

Львовская область 
 Червоненский сельский совет — Золочевский район.

Сумская область 
 Червоненский сельский совет — Сумский район.

Черниговская область 
 Червоненский сельский совет — Коропский район.

См. также 
 Червоненский поселковый совет